Сибирские старожильческие говоры — диалекты русского языка, сформировавшиеся на базе северорусского наречия под серьёзным лексическим влиянием элементов южнорусского наречия и иноязычных вкраплений (в первую очередь тюркоязычных, а иногда юкагирских и эвенских). Употребляются сибирскими старожилами: сибиряками, чалдонами, кержаками, казаками, староверами, походчанами (колымчанами), русскоустьинцами (индигирщиками) и марковцами (анадырщиками).

С фонетической и грамматической точки зрения сибирские диалекты генетически восходят к севернорусским говорам и характеризуются оканьем, чётким произношением гласных, взрывным [г], отсутствием звука щ (заменяемого долгим [шш]), выпадением гласных (что приводит к изменениям в склонении прилагательных) и согласных, многообразием форм перфекта прошедшего времени, а также частым употреблением постпозитивной частицы -то, иногда расцениваемой в качестве артикля.

Особенности 

Томская лингвистическая школа (О. И. Блинова, О. И. Гордеева, Л. Г. Гынгазова) выделяет следующие единые черты сибирских старожильческих говоров:

Фонетика 
 Чередование г/к;
 Наличие ф (еслиф, илиф);
 Долгие твердые ж, ш;
 Различение ч и ц;
 Упрощение конечных ст и сть;
 Стяжение гласных (бела берёза).
 Слияние «з» и «ж»;

Морфология 
 Родительный падеж единственного числа женского рода на -а с окончанием -ы;
 Д-п ед.ч ж.р. на согласный с окончанием -е (в грязе);
 Творительный падеж единственного числа прилагательных совпадает с предложным падежом единственного числа (в большим доме);
 Вопросительное местоимение «чё»;
 3 лицо единственного и множественного числа глаголов настоящего времени оканчивается на твёрдое т.

Лексика 
Однако, квашня, зыбка, пахать, шибко, опеть, литовка, верхонки, вехотка, гомонок, маленько, свороток, виска (протока) и т. д.

Поскольку вопрос о позиционировании некоторого идиома в качестве языка или диалекта не имеет четкого разрешения, сибирские диалекты нередко именуются «сибирскими говорами» (что не вполне верно, поскольку термин говор носит более локальный характер).

Прочее 
В речи походчан, живших в низовьях Колымы, до конца XX века отмечалось сладкоязычие: произношение звуков «л», «л’», «р’» и часто «р» как «й».

Современное использование в культурной жизни 

На филологических факультетах сибирских вузов изучение сибирских диалектов входит в состав курса «Русская диалектология». В Северо-Восточном государственном университете на филологическом факультете читается курс «Региональная лингвистика», значительная часть которого посвящена старожильческим говорам.

Сибирская группа «Буготак», играющая этно-рок и этническую музыку, имеет в репертуаре песни и на «чолдонской поговорке».

Примечания

Библиография 
 Блинова О. И. «О термине „старожильческий говор Сибири“» // «Вопросы языкознания и сибирской диалектологии», Томск, 1971. Вып. 2., с. 3-8.

 Копылова К. А., Садретдинова Г. А. «Краткий отчет о диалектологической экспедиции в Тарский район Омской области» // «Вопросы структуры и функционирования русского языка», Томск, 1979., с. 125—130.

 Садретдинова Г. А. «О типе и диалектной основе тарских говоров» // «Вопросы структуры и функционирования русского языка», Томск, 1984. Вып. 5., с. 153—158.

 Садретдинова Г. А. «История заселения русскими Западной Сибири в связи с изучением сибирских старожильческих говоров» // Диалектологические и историко-лингвистические проблемы. Омск, 1999. С. 70-85.

 «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» / Под ред. В. В. Палагиной. Томск, 1964. Т. 1
 «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» / Под ред. В. В. Палагиной. Томск, 1965. Т. 2
 «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» / Под ред. В. В. Палагиной. Томск, 1967. Т. 3

 «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» (дополнение) / Под ред. О. И. Блиновой и В. В. Палагиной, Томск, 1983. Ч. 1. (и след.)

 Бухарева Н. Т., Федоров А. И. «Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний русских говоров Сибири», Новосибирск, 1972.

 «Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья» Т. 1-3./ Под редакцией Г. А. Садретдиновой., Томск, 1993.

 «Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья». Дополнения / Ответственный редактор Б. И. Осипов. Вып. 1 (и след.)

 «Полный словарь сибирского говора», Том I—IV. Томск, 1992—1995

 «Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья», Новосибирск, 1999

 «Словарь русского камчатского наречия», Хабаровск, 1977

 «Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII — первой половины XVIII в.» / Сост. Л. Г. Панин. Новосибирск, 1991

 Браславец К. М. «Диалектологический очерк Камчатки», Южно-Сахалинск, 1968

 Зотов Г. В. «Русский старожильческий говор Среднеколымска», в: «Вопросы теории русского языка и диалектологии», с. 184—216
 Зотов Г. В. Словарь региональной лексики Крайнего Северо-Востока России /под ред. А. А. Соколянского. Магадан, 2010

 Клепицкая Н. А., Ячинская Д. А. «Морфологический очерк имени существительного в амурских старожильческих говорах», в: «Вопросы теории русского языка и диалектологии», с. 113—133

 «Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири», Новосибирск: Наука, 1972

 Богораз В. «Областной словарь Колымского русского наречия», СПб., 1901

 «Словарь русских говоров Новосибирской области» / Под редакцией А. И. Фёдорова. Новосибирск, 1979
 Крайний Северо-Восток в зеркале региональной лингвистики / под ред. А. А. Соколянского. Магадан, 2008
 Региональная лингвистика (Крайний Северо-Восток России) /под ред. А. А. Соколянского : учебное пособие. Магадан, 2016

 Элиасов Л. Е. «Словарь русских говоров Забайкалья», М., 1980

 Фразеологический словарь русских говоров Сибири / Под редакцией А. И. Фёдорова. Новосибирск, 1983
 Научные труды Романовой М. А. по говорам Сибири
 Словарь образных единиц сибирского говора / [авт.-сост. О. И. Блинова, М. А. Толстова, Е. А. Юрина] ; под ред. О. И. Блиновой ; Том. гос. ун-т. - Томск : Издательство Томского университета, 2014.
 Словарь синонимов сибирского говора / [авт.-сост.: О. И. Блинова, М. Э. Гавар, М. А. Толстова ; под ред. О. И. Блиновой] ; Науч. исслед. Том. гос. ун-т. - Томск : Издательство Томского университета, 2016.

Ссылки 
 Слово и фразеология в современной сибирской диалектной речи
 Заимствованная лексика в русских говорах Сибири в лингвоэтнографическом аспекте её изучения
 Изучение русской сибирской диалектной фразеологии
 То, что прежде ума глаголет. (Очерк об ангарском говоре) 

Диалекты русского языка